F17 steht für:
 Tabakabhängigkeit nach ICD-10
 DTCN F17, französischer Torpedo

F 17 steht für:
 F 17 Kallinge, schwedisches Luftfahrt-Geschwader

F-17 steht für:
 F-17, geplantes amerikanisches Kampfflugzeug, siehe Northrop YF-17

F17